Сукайна (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 51,6 км². Население — 186 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кастельона